Bionic:
 Bionic — 4-й студийный альбом американской исполнительницы Кристины Агилеры, выпущенный 8 июня 2010 года.
 Bionic (библиотека) — вариант стандартной библиотеки языка Си, используемый в ОС Android.